Sampaolesi – abitanti di San Paolo Bel Sito
Sampaolesi – abitanti di San Paolo d'Argon